Martha peut désigner :
 un prénom féminin, équivalent de Marthe, notamment en allemand

Patronyme 

 Benjamin-Constant Martha, historien français
 Jules Martha, archéologue français, fils du précédent
 Félix Martha-Beker, historien, homme politique et scientifique français.

Œuvres 

 Martha, opéra allemand de Friedrich von Flotow créé en 1858

 Martha (1923), court métrage américain réalisé et produit par Walt Disney.
 Martha (1936), film franco-allemand de Karl Anton
  (1967), film danois de Erik Balling
 Martha (1971), film hispano-italien de José Antonio Nieves Conde
 Martha (1974), téléfilm allemand de Rainer Werner Fassbinder
 Martha... Martha (2001), film français de Sandrine Veysset
 Martha (2005), moyen-métrage de Jean-Charles Hue
 Martha My Dear (1968) chanson du groupe britannique The Beatles

Toponyme 

 nom de code de la base sous-marine construite à Marseille par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Martha's Vineyard, une île côtière  de l'État américain du Massachusetts ;
 Martha, ville américaine située en Oklahoma.

Autres 
 Le système MARTHA de défense antiaérienne, équipement de l'Armée de terre française
 Martha, la dernière tourte voyageuse, une espèce d'oiseau, aujourd'hui éteinte, endémique d'Amérique du Nord.

Notes et références